Dionísio da Costa foi capitão-mor e 13.º governador da capitania de Itanhaém de 1648 a 1651.

Governadores de São Paulo (Colônia)